Sphaerophysa, genre de poissons téléostéens de la famille des Balitoridae.
 Sphaerophysa, genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae.